Chozas de Canales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chozas de Canales (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Chozas de Canales (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar